Municipio de Lansing puede referirse a los siguientes municipios estadounidenses:
Municipio de Lansing (Dakota del Norte)
Municipio de Lansing (condado de Brown, Dakota del Sur)
Municipio de Lansing (condado de Allamakee, Iowa)
Municipio de Lansing (condado de Ingham, Míchigan)
Municipio de Lansing (condado de Mower, Minnesota)